Stati Uniti d'America
 Jackson Center – villaggio della Contea di Shelby, Ohio
 Jackson Center – borough della Contea di Mercer, Pennsylvania